Інформаці́йний центр «Украї́на-2012» ( був створений у складі Укрінформу, як окремий підрозділ на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 року, № 875-р «Про організацію роботи з інформаційного супроводження підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

На інформаційний центр покладається:
 виконання завдань з інформаційного супроводження заходів, що здійснюються в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 проведення моніторингу громадської думки та інформації, що публікується у засобах масової інформації, про стан підготовки України до чемпіонату;
 розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів і розміщення повідомлень у засобах масової інформації про стан підготовки та проведення чемпіонату, зокрема про реалізацію інвестиційних проектів з будівництва і реконструкції об'єктів транспортної та туристичної інфраструктури, спортивних будівель і споруд, а також виконання рекомендацій УЄФА;
 оприлюднення інформації про проведення конкурсів із залучення інвесторів та закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб
чемпіонату.

Завдання 
 надання оперативної, об'єктивної та повної інформації зацікавленим групам громадськості та представникам медіа про підготовку та проведення міжнародного футбольного чемпіонату Євро-2012;
 формування у суспільстві уявлення про Євро-2012 як про справу національного престижу, предмет спільної гордості українців;
 широке висвітлення процесу підготовки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
 забезпечення ефективного обігу інформації між зацікавленими суспільними групами для їх участі в процесі підготовки та проведення Чемпіонату;
 висвітлення співробітництва України й Польщі у процесі підготовки до Чемпіонату;
 проведення моніторингу громадської думки і матеріалів ЗМІ з проблематики Євро-2012.

Діяльність 
 висвітлення процесу підготовки до Євро-2012 (випуск новин, інтерв'ю, коментарів);
 організація та проведення брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, теле-мостів;
 організація та проведення прес-турів для закордонних журналістів;
 підготовка та випуск двомовного ілюстрованого журналу «Україна-2012»;
 моніторинг українських та закордонних ЗМІ на предмет дослідження процесу підготовки до Євро-2012;
 поширення інформації щодо стану підготовки України закордоном через дипломатичні представництва;
 участь у міжнародних виставках та презентаціях.

Посилання 

 Сайт Інформаційного центру «Україна-2012»

Чемпіонат Європи з футболу 2012
Засновані в Україні 2008